

Patronyme
 Ellis Kohs (1916-2000), musicologue et universitaire américain
 Samuel Kohs (1890-1984), psychologue, créateur du test des cubes de Kohs

Voir aussi
 Test des cubes de Kohs : test d’intelligence

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique